

Населені пункти та їхні частини
 Зофювка — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зофювка — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Зофювка — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Зофювка — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Зофювка — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — село в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства
 Зофювка — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зофювка — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зофювка — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зофювка — частина міста Гожув-Шльонський в Олеському повіті Опольського воєводства
 Зофювка — частина міста Ястшембе-Здруй в Сілезькому воєводстві
 Зофювка — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Зофювка — частина села Ставкі в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Зофювка — частина села Дембіни в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Зофювка — частина села Копитув у гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — частина села Борово в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — частина села Поґвіздув у гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Зофювка — частина села Харитони (Харитани) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Зофювка — частина села Ритлюв у гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зофювка — частина села Пйотрково в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зофювка — колонія в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Зофювка — колонія в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Зофювка — осада в гміні Любневіце Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Зофювка — осада в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Зофювка — осада в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зофювка — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Зофювка — лісова осада в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки